Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 15-én rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet az Egyesített Csapat versenyzője, Ljubov Jegorova nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bozsik Anna az 54. helyen végzett.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Végeredmény 
A verseny rajtsorrendjét a február 13-án megrendezett 5 km-es verseny befutója alapján állapították meg. A versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak. A célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10